Malchow ist der Name folgender Orte:

 Malchow, Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Malchow, Amt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Berlin-Malchow, Ortsteil im Berliner Bezirk Lichtenberg
 Berlin-Stadtrandsiedlung Malchow, Ortsteil im Berliner Bezirk Pankow
 Malchow (Frankfurt (Oder)), Wohnplatz der Stadt Frankfurt (Oder)
 Malchow (Göritz), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Göritz im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Malchow (Guttentag) (polnisch Malichów), Ortsteil der Landgemeinde Guttentag in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Malchow (Parchim), Ortsteil der Stadt Parchim im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Malchow (Poel), Ortsteil der Gemeinde Insel Poel im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Malechowo (deutscher Name Malchow), Landgemeinde im Powiat Sławieński in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Malchow bzw. Hof Malchow ist eine frühere Bezeichnung von Altenlinden, heute Ortsteil der Gemeinde Barkhagen

Malchow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Malchow (Kommerzienrat) (1862–1943), deutscher Dachpappenfabrikant und Politiker
 Alexander Malchow (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Christian Salvatore Malchow (* 1977), deutscher Opernsänger
 Frank-Michael Malchow (* 1961), deutscher Politiker (Tierschutzpartei, DIE FRAUEN)
 Friedrich von Wedell-Malchow (1823–1890), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Günter Malchow (* 1955), deutscher Maler 
 Heinrich Malchow, Bürgermeister von Wismar
 Helge Malchow (* 1950), deutscher Verleger (Kiepenheuer & Witsch)
 Jörg Malchow (* 1980), deutscher Schauspieler
 Maic Malchow (* 1962), deutscher Bahnradsportler 
 Nikolaj Malchow-Møller (* 1973), dänischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Oliver Malchow (* 1963), Polizeibeamter, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
 Tom Malchow (* 1976), US-amerikanischer Schwimmer